Сергей Анатольевич Кузьмин (род. 25 апреля 1967) — советский и российский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник горьковской ДЮСШ-8.

Шесть лет провёл в «Локомотиве» (Нижний Новгород).

В июле 1993 года был на просмотре в венской «Аустрии», провел за нее две игры, в том числе одну на Кубок Интертото против датского «Копенгагена». В этих играх забил один мяч. Однако в итоге, австрийцы не стали заключать контракт с Кузьминым и он продолжил играть за «Локомотив».

По окончании сезона 1993 покинул «Локомотив» и перешел в «Торпедо» (Арзамас), где выступал на протяжении 6 сезонов.

В 2000—2001 играл за Спартак (Йошкар-Ола). В 2001 вернулся в Нижний Новгород, отыграл 5 матчей за клуб Торпедо-Виктория.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Арзамас»
Игроки ФК «Спартак» Йошкар-Ола
Игроки ФК «Торпедо-Виктория»